Las iniciales MLP pueden referirse a:
 Memoria a largo plazo, componente de la memoria humana.
 Meridian Lossless Packing («Empaquetamiento sin pérdida de Meridian», en inglés), técnica de compresión sin pérdida.
 Mobile Launcher Platform («Plataforma de lanzamiento móvil», en inglés), estructura de soporte para el lanzamiento de cohetes espaciales.
 Movimiento para la Liberación de los Pueblos, partido político de Guatemala.
 Museo de La Plata, museo de ciencias naturales de la ciudad de La Plata (Argentina).
 My Little Pony, franquicia de entretenimiento desarrollada por Hasbro.
 María Luisa Piraquive, maestra y pastora colombiana.